Список поселений бессарабских немцев содержит наименования примерно 150 немецких населённых пунктов в Бессарабии, с указанием года основания, количества жителей немецкого происхождения и количества не немецких жителей в 1940 году.

Эти поселения были населены бессарабскими немцами до депортации на территорию нацистской Германии осенью 1940 года. Поводом для депортации стала оккупация Бессарабии Советским Союзом в середине 1940 году.

Бывшие немецкие поселения в Бессарабии

Бывшие немецкие диаспоры в поселениях Бессарабии 
Некоторые бессарабские немцы жили в качестве меньшинств в городских и сельских поселениях Бессарабии до 1940 года. В следующем списке приведены названия мест, число жителей немецкого происхождения (от 40 человек) и не немецких жителей в 1940 году:

Примечания 

 
 Бессарабия
Списки переименованных населённых пунктов
Немцы
Немцы